GSA est un sigle, qui peut faire référence à :

Sigle francophone
 grande surface alimentaire, un supermarché vendant exclusivement de l'alimentaire ;

Sigle anglophone
 General Services Administration (en français, Administration des services généraux), une agence fédérale américaine ;
 geographical statistical area (en français, aire géographique statistique), qui désigne une portion d'un découpage géographique utilisé pour une étude statistique.
 Genetic sexual attraction (en français, attraction sexuelle génétique), une hypothèse résultant de plusieurs observations qui pourraient s'expliquer par une attirance sexuelle entre personnes génétiquement proches.

Associations, établissements, entreprises
 Gay-straight alliance (en français, Alliance gay-hétéro), un regroupement d'associations étudiantes nord-américaines défendant les homosexuels ;
 Glasgow School of Art ;
 Geological Society of America, une organisation américaine à but non lucratif dédiée à l'avancement des sciences de la Terre ;
 European GNSS Agency (en français, Agence du GNSS européen), une  agence de l'Union européenne dédiée aux systèmes de radionavigation par satellite ;
 Citroën GSA, un modèle du constructeur automobile français Citroën dérivé de la GS et produit de 1979 à 1986.

Code